Royal Rumble (2014) — двадцать седьмое в истории шоу Royal Rumble, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Оно состоялось 26 января 2014 года в «Консол Энерджи-центр» в Питтсбурге, Пенсильвания, США.

Результаты

Таблица «Королевской битвы»

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования в Питтсбурге